Artik (stad), stad in Armenië
 Artik (Hovhaness), hoornconcert van Hovhaness